Antman ist der Familienname folgender Personen:
 Iris Antman (* 1975), israelische Fußballtorhüterin
 Sören Antman (* 1967), schwedischer Boxer
 Stuart S. Antman (* 1939), US-amerikanischer angewandter Mathematiker

Antman bezeichnet außerdem:
 Ant-Man, eine Comic-Figur
 Ant-Man (Film), eine Comicverfilmung aus dem Jahr 2015
 Ant-Man and the Wasp, eine Comicverfilmung aus dem Jahr 2018
 Ant-Man and the Wasp: Quantumania, eine Comicverfilmung aus dem Jahr 2023
 The Antman, deutscher Horrorfilm von 2002